Профессиональная Футбольная Группа «А» 2007/2008 () — 84-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт

2007/2008
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 2007 году
Спорт в Болгарии в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008